Amalrik IV van Thouars (ca. 1020-1093), burggraaf van Thouars (1055-1093)
 Amalrik IV van Montfort (+1140), heer van Montfort (1137-1140)
 Amalrik IV van Évreux (+1182), graaf van Évreux (1181-1182)
 Amalrik IV van Craon (1326-1376), burggraaf-gemaal van Thouars (1370-1376)